La Paila  ist der Name von

 La Paila (Tecozautla), Ort in der mexikanischen Provinz Tecozautla
 La Paila (Tabasco), Ort in der mexikanischen Provinz Tabasco
 La Paila (Singuilucan), Ort in der mexikanischen Provinz Singuilucan